Manor steht für:

 Manor, Herrenhaus im angelsächsischen Raum, siehe Herrenhaus (Gebäude) #Nicht deutschsprachige Gebiete

Orte in Kanada:
 Manor (Saskatchewan)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Manor (Georgia)
 Manor (Kalifornien)
 Manor (Maryland)
 Manor (Pennsylvania)
 Manor (Texas)

Manor ist der Familienname folgender Personen:
 Amos Manor (1918–2007), israelischen Geheimdienstmitarbeiter
 Ehud Manor (1941–2005), israelischer Liedtexter, Radio- und Fernsehmoderator
 Ilan Manor (* 1969), israelischer Schachspieler
 James Manor (* 1945), US-amerikanischer Politikwissenschaftler

Manor steht für:
 Manor-Gruppe, Schweizer Einzelhandelsunternehmen 
 Manor AG, Schweizer Warenhauskette
 Manor Racing, britisches Formel-1-Team
 Manor Studio (auch The Manor), Aufnahmestudio in Shipton-on-Cherwell, Oxfordshire, England

Manòr ist der gaskognische Name der französischen Gemeinde Mano.

Siehe auch:
 Manor Township
 The Manor